Twining steht für:

 Twining (Dorf), Ort im US-amerikanischen Bundesstaat Michigan
 Twining (Washington), Stadtteil von Washington, D.C
 Twining & Co Limited, britisches Heißgetränkeherstelleungsunternehmen
 USS Twining (DD-540), US-amerikanischer Zerstörer

Twining ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Twining, Baron Twining (1899–1967), britischer Offizier und Kolonialgouverneur von Nord-Borneo und Tanganjika
 Elizabeth Twining (1805–1889), britische Malerin und Illustratorin
 James Twining (* 1972), englischer Schriftsteller
 Joy Twining (* 1928), australische Badmintonspielerin

 S. J. Twining (1892–1959), US-amerikanischer Filmtechniker
 Thomas Twining (1675–1741), Gründer der heutigen Twining & Co Limited